kontinuum (teorija skupova)
linearni kontinuum
hipoteza kontinuuma
kontinuum (topologija)
kardinalnost kontinuuma